Cacographie (casse)
Stade Briochin (féminines) peut désigner :

 l'ancienne section féminine du Stade briochin, désormais section féminine de l'En avant de Guingamp (qui évolue en D1 en 2022-2023) ;
 la section féminine actuelle du Stade briochin (qui évolue en R1 en 2022-2023).

Homonymie de clubs sportifs